Занзибар може да се отнася за:

 Занзибар – архипелаг на Танзания в Индийския океан
 Занзибар – главният остров в архипелага
 Занзибар – град на остров Занзибар
 Занзибар – бивш султанат (1856-1964) в архипелага:
 британски протекторат до 1963 г.
 независима държава (1963-1964)
 Занзибар (или Занзибар и Пемба) – бивша независима държава (1964) в архипелага
 Занзибар – автономен регион на Танзания в архипелага от 1964 г.